Конкоре може да се односи на:

 Конкоре (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот
 Конкоре (Морбијан), насељено место у Француској, у департману Морбијан